Карби:
 Карби — река в Армении, в месте впадения которой в Памбак расположен город Ванадзор
 Карби — село в Армении
 Карби — село в Горийском муниципалитете Грузии
 Карби — коммуна в Германии